Skåne megye, Svédország egyik megyéje
 Skåne tartomány, Svédország egyik történelmi tartománya